Полковниковский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Косихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Полковниково.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 912 человек, в том числе 429 мужчин и 483 женщины.

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 3 населённых пункта:

История 
В 2010 году Полковниковский сельсовет и  Верх-Бобровский сельсовет объединили в одну АТЕ  Полковниковский сельсовет .

Примечания 

Муниципальные образования Косихинского района
Сельские поселения Алтайского края